La bella durmiente puede referirse a: 

 La bella durmiente, cuento de hadas de Charles Perrault.

 La bella durmiente, ballet de Chaikovski.

 La bella durmiente, largometraje animado de Walt Disney.

 La Bella Durmiente, conjunto de cerros en Tingo María ciudad del departamento de Huánuco en Perú.

 Síndrome de la bella durmiente, nombre de una enfermedad neurológica, más conocida como «síndrome de Kleine-Levin».